Серийа́к (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Бейна. Округ коммуны — Брив-ла-Гайярд.

Код INSEE коммуны — 19257.

Коммуна расположена приблизительно в 430 км к югу от Парижа, в 95 км юго-восточнее Лиможа, в 20 км к югу от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 284 человека.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 172 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 121 были экономически активными, 51 — неактивными (показатель активности — 70,3 %, в 1999 году было 60,3 %). Из 121 активных работали 103 человека (56 мужчин и 47 женщин), безработных было 18 (10 мужчин и 8 женщин). Среди 51 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 20 — пенсионерами, 21 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез